El término Mollet puede referirse a:
Mollet del Vallès, antes conocido simplemente como Mollet, municipio de la provincia de Barcelona.
Mollet de Peralada, municipio de la provincia de Gerona.